Chrysops — рід двокрилих комах родини Ґедзі (Tabanidae). Поширені досить широко. Живуть на берегах річок і озер. Можуть переносити збудників туляремії, сибірської виразки, лоаозу і інших захворювань.

Види 
 Chrysops abatus (Philip, 1941)
 Chrysops aberrans Philip, 1941
 Chrysops aestuans Wulp, 1867
 Chrysops affinis Bellardi, 1859
 Chrysops altivagus Osten Sacken, 1886
 Chrysops asbestos Philip, 1950
 Chrysops ater Macquart, 1850
 Chrysops atlanticus (Pechuman, 1949)
 Chrysops balzaphire Philip, 1955
 Chrysops beameri Brennan, 1935
 Chrysops bishoppi Brennan, 1935
 Chrysops bistellatus Daecke, 1905
 Chrysops brimleyi Hine, 1904
 Chrysops brunneus Hine, 1903
 Chrysops callidus Osten Sacken, 1875
 Chrysops calvus (Pechuman & Teskey, 1967)
 Chrysops carbonarius Walker, 1848
 Chrysops celatus (Pechuman, 1949)
 Chrysops cincticornus
 Chrysops clavicornis Brennan, 1935
 Chrysops coloradensis Bigot, 1892
 Chrysops coquilletti Hine, 1904
 Chrysops costatus Fabr.
 Chrysops cuclux Whitney, 1879
 Chrysops cursim Whitney, 1879
 Chrysops dacne Philip, 1955
 Chrysops dampfi Philip, 1955
 Chrysops dawsoni Philip, 1959
 Chrysops delicatulus Osten Sacken, 1875
 Chrysops dimmocki Hine, 1905
 Chrysops discalis Williston, 1880
 Chrysops dissimilis Brennan, 1935
 Chrysops divisus Walker, 1848
 Chrysops dixianus Pechuman, 1974
 Chrysops dorosovittatus Hine, 1907
 Chrysops dorsopunctus (Fairchild, 1937)
 Chrysops excitans Walker, 1850
 Chrysops facialis Townsend, 1897
 Chrysops fascipennis Macquart, 1834
 Chrysops flavidus Wiedemann, 1821
 Chrysops frigidus Osten Sacken, 1875
 Chrysops fuliginosus Wiedemann, 1821
 Chrysops fulvaster Osten Sacken, 1877
 Chrysops fulvistigma Hine, 1904
 Chrysops furcatus Walker, 1848
 Chrysops geminatus Wiedemann, 1828
 Chrysops harmani Tidwell, 1973
 Chrysops hinei Daecke, 1907
 Chrysops hirsuticallus Philip, 1941
 Chrysops hyalinus Shannon, 1924
 Chrysops ifasi Fairchild, 1978
 Chrysops impunctus Krober, 1926
 Chrysops indus Osten Sacken, 1875
 Chrysops lateralis Wiedemann, 1828
 Chrysops latifasciatus Bellardi, 1859
 Chrysops latifrons Brennan, 1935
 Chrysops luteopennis Philip, 1936
 Chrysops macquarti Philip, 1961
 Chrysops mitis Osten Sacken, 1875
 Chrysops moechus Osten Sacken, 1875
 Chrysops montanus Osten Sacken, 1875
 Chrysops mutatus Pechuman, 1939
 Chrysops niger Macquart, 1838
 Chrysops nigribimbo Whitney, 1879
 Chrysops nigripes Zetterstedt, 1838
 Chrysops obsoletus Wiedemann
 Chrysops pachycerus Williston
 Chrysops parvulus Daecke, 1907
 Chrysops pechumani Philip, 1941
 Chrysops pikei Whitney, 1904
 Chrysops proclivis Osten Sacken, 1877
 Chrysops provocans Walker, 1850
 Chrysops pudicus Osten Sacken, 1875
 Chrysops reicherti Fairchild, 1937
 Chrysops sackeni Hine, 1903
 Chrysops separatus Hine, 1907
 Chrysops sequax Williston, 1887
 Chrysops shermani Hine, 1907
 Chrysops sordidus Osten Sacken, 1875
 Chrysops striatus Osten Sacken, 1875
 Chrysops subcaecutiens Bellardi, 1859
 Chrysops surdus Osten Sacken, 1877
 Chrysops tidwelli Philip & Jones, 1962
 Chrysops univittatus Macquart, 1855
 Chrysops upsilon Philip, 1950
 Chrysops variegatus (De Geer, 1776)
 Chrysops venus Philip, 1950
 Chrysops virgulatus Bellardi, 1859
 Chrysops vittatus Wiedemann, 1821
 Chrysops wileyae Philip, 1955
 Chrysops zinzalus (Philip, 1942)

Посилання 
 Deer flies  on the UF / IFAS Featured Creatures Web site
 Trolling deer fly trap
 Build personal and area protection traps 
 Penn State University's Deer Fly site 

Ґедзі
Роди двокрилих